

Sciences et techniques 
 En hydrologie, une mouille est le bas fond d'une rivière, à l'inverse du seuil.
 En botanique, la Mouille-bouche est une variété de poires fondantes, qui mûrit en juillet-août.

Culture et société

Cinéma 
 Entrez vite... vite, je mouille ! est un film pornographique de Jean-Pierre Bouyxou (1979).
 La Grande Mouille est un film pornographique de Claude Bernard-Aubert (1979).

Sexualité 
 Dans le langage populaire, la mouille est une sécrétion vaginale.

Patronyme 

 René Mouille (1925-2019), un ingénieur français ;
 Serge Mouille (1922-1988), un artiste-orfèvre français.

Toponyme 

 La Mouille, une commune située dans le département du Jura ;
 le lac de la Mouille, en Haute-Savoie.